Jellett ist der Nachname von: 

 John Hewitt Jellett (1817–1888), irischer Mathematiker, Naturwissenschaftler und Theologe
 Mainie Jellett (1897–1944), irische Malerin